Deadline (tijdslimiet), een benaming voor een tijdslimiet
 Deadline (Friese band), een Friese popgroep
 Deadline (band), een Engelse punkband
 Deadline (televisieprogramma), een misdaadprogramma gepresenteerd door Jaap Jongbloed
 Deadline (Nederlandse televisieserie), een Nederlandse misdaadserie van de VARA uit 2008
 Deadline (Amerikaanse televisieserie), een Amerikaanse televisieserie uit 2000
 Deadline (1980), een zesdelige thrillerserie van de AVRO uit 1980
 Deadline (1959), een Amerikaanse televisieserie uit 1959
 Deadline (1982), een Australisch-Amerikaanse film uit 1982, met Barry Newman
 Deadline (1987), een Israëlisch-Amerikaans-West-Duitse film uit 1987, met Christopher Walken
 Deadline (2002), een Nederlandse korte film uit 2002, met Cas Jansen
 Deadline (boek), een boek van Randy Alcorn
 Deadline (toneelstuk), een stuk van Jeroen C. Muts
 Deadline (computerspel), een fictiespel uit 1982
 Deadline (album), een splitalbum van Leftöver Crack en Citizen Fish
 Deadline (Beverly Hills, 90210), een aflevering uit de serie Beverly Hills, 90210